Меркулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Меркулово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Меркулово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Меркулово — село в Арсеньевском районе Тульской области.